Medem est un nom propre qui peut désigner :

 Alexander von Medem (1814-1879), un général prussien
 Federico Medem (1912-1984), né Friedrich Johann comte von Medem, un zoologiste colombien d’origine lettonne
 Julio Medem (né en 1958), un réalisateur et scénariste espagnol
 Vladimir Medem (1879-1923), un homme politique russe, théoricien du mouvement ouvrier juif
 Le Centre Medem Arbeter Ring, un centre culturel juif laïque
 La Bibliothèque Medem, une bibliothèque et médiathèque française consacrée à la langue yiddish